IFAK ist die Kurzbezeichnung folgender Vereine:
 Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe, eine Migrantenselbstorganisation aus Bochum
 Institut für angewandte Korruption, ein realsatirisches Korruptionsinstitut mit Sitz in Wien
 Individual First Aid Kit, Verbandpäckchen

Abkürzung